Мартин Северин Янус Фром (дат. Martin Severin Janus From, 8 апреля 1828, Наксков — 6 мая 1895, Копенгаген) — датский шахматист, мастер, участник международного турнира в Париже (1867).

Биография 
Родился в Накскове в семье помощника каменщика. Окончил грамматическую школу в Нюкёбинге. Хотел заниматься литературной деятельностью. С этой целью в 1845 году поехал в Копенгаген и показывал свои произведения Йонасу Коллину, министру финансов и покровителю искусств. Коллин выделил средства на частные уроки в Накскове и Нюкёбинге. В 1846 году Фром снова уехал в Копенгаген, где зарабатывал случайными уроками. Во время Прусско-Датской войны добровольцем вступил в армию. Служил в бригаде генерала Олафа Рюэ. Участвовал в битве при Фредерисии (6 июля 1849). После войны некоторое время жил во Фредериксверке, потом — в Копенгагене. Работал в статистическом бюро. Там же работал Магнус Оскар Меллерстрём, в то время сильнейший шахматист Копенгагена. Меллерстрём сыграл важную роль в совершенствовании Фрома как шахматиста. Позже Фром перешел на работу в Центральный аппарат управления тюрем, где работал до 1890 года. 

В 1865 году Фром стал соучредителем Копенгагенского шахматного клуба и его первым президентом (до 1873 года). В 1870-е годы отошёл от активной практики (сильнейшим шахматистом Дании стал Сёрен Антон Сёренсен).

В 1890 году был назначен инспектором тюрьмы Кристиансхаун.

В 1891 году был награждён Орденом датского флага (второй по значимости наградой Дании). Умер в Копенгагене. Похоронен на кладбище Вестре.

Спортивные результаты

Вклад в теорию дебютов 
Фром разработал защиту против дебюта Берда (1. f2—f4). Сейчас это начало известно под названием гамбит Фрома. Первый известный опыт применения — партия против М.О. Меллерстрёма (Копенгаген, 1862 г.): 1. f4 e5 2. fe d6 3. ed С:d6 4. Кf3 Кh6 5. e4 Кg4 6. g3 К:h2 7. Л:h2 С:g3+ 8. Крe2 С:h2 9. К:h2 f5 10. Сg2 fe 11. С:e4 Фh4 12. Фh1 0—0 13. Сd5+ Крh8 14. Фg1 Фh5+ 15. Сf3 Л:f3 16. К:f3 Сg4 17. d3 Кc6 18. Сf4 Лf8 19. Сg3 Л:f3 20. Крe1 Фh6 21. Кc3 Кb4 0—1.

Также Фром стоял у истоков северного гамбита. Он впервые применил это начало в парижском турнире 1867 года.

Примечания

Литература 
 Andersen H.C. Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus, udg. af H. Topsøe-Jensen, 3 bind, 1945–1948 (bind 3: kommentar og registre).
 Olsen C. Skakspilleren Severin From 1828-95, 1997. ISBN 87-986632-0-8.

Ссылки 
 Биография Мартина Фрома на сайте ФШР

Шахматисты Дании